Aspis steht für:

 Aspis (ἀσπίς), ein Rundschild in der griechischen Antike, siehe Hoplon
 ein schlangengestaltiges Wesen der griechischen Mythologie, siehe Aspis (Mythos)
 eine Schlangenart, siehe Aspisviper 
 eine Komödie von Menander, siehe Aspis (Komödie)
 ein griechischer Zerstörer Aspis (1907) der Niki-Klasse
 ein griechischer Zerstörer Aspis (1942), ex USS Conner (DD-582)
 in der antiken Geographie:
 ein anderer Name der Stadt Clupea in Nordafrika im Nordosten der Halbinsel Cap Bon, heute Kélibia, siehe Clupea (Stadt)
 Name der Halbinsel Cap Bon
 Aspis (Insel), Insel im Saronischen Golf
 Aspis (Libyen), Hafen an der Großen Syrte, beim heutigen Buerát el-Hsun südlich von Misrata in Libyen

ASPIS steht für:
 ASPIS (nach dem historischen Namen für Schild/Schutzschild), ein österreichischer Verein und Forschungs- und Beratungszentrum für Opfer von Gewalt